Plaats in Indonesië
 Kidul Dalem (Bangil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kidul Dalem (Klojen), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java